Mollenberg ist der Ortsname von

 Mollenberg (Genthin), Ortsteil der Stadt Genthin, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Mollenberg (Hergensweiler), Ortsteil der Gemeinde Hergensweiler, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
Siehe auch:
Mollberg